Ивашева — женская форма фамилии .
 Ивашева, Валентина Васильевна (1908—1991) — русский советский литературовед и критик, одна из основоположниц отечественной англистики.
 Ивашева, Камилла Петровна (урожденная Камилла Ле Дантю; 1808—1840) — жена декабриста Василия Петровича Ивашева.
 Ивашева, Крескентина Константиновна (1916—?) — проектировщик и строитель мостов, лауреат Ленинской премии.
 Ивашева, Мария Васильевна (более известная как Трубникова; 1835—1897) — русская писательница, поборница женского образования, одна из первых русских феминисток.